Вероломство:
 Вероло́мство — действие, поступок веролома.
 Вероло́мство — нарушение клятвы верности, данного сло́ва или обещания.
 Вероломство — деяние, предусмотренное международным правом, как одно из нарушений законов войны.
 «Вероломство» — американский художественный фильм 1915 года.
 «Вероломство» () — мексиканский художественный фильм 1938 года.